La saison 2013-2014 de la LAH est la  de la Ligue américaine de hockey. Trente franchises disputent  chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle, seize d'entre elles se rencontrent pour gagner la Coupe Calder qui est remportée par les Stars du Texas, champions de la saison régulière.

Saison régulière

Contexte 
Les Aeros de Houston déménagent à Des Moines et deviennent le Wild de l'Iowa. Les Rivermen de Peoria déménagent à Utica pour devenir les Comets d'Utica. Le Whale du Connecticut change de nom et revient à sa précédente appellation, le Wolf Pack de Hartford.

Les Wolves de Chicago, anciennement affiliés aux Canucks de Vancouver, deviennent le club école des Blues de Saint-Louis. À l'inverse, les Comets d'Utica passent de Saint-Louis à Vancouver.

La saison régulière débute le  pour se terminer le .

Classements

Séries éliminatoires de la Coupe Calder 
Le premier tour des séries se joue au meilleur des cinq matchs alors que les tours suivants sont joués au meilleur des sept rencontres.

Récompenses

Trophées collectifs

Trophées individuels

Équipes d'étoiles

Notes et références

Notes

Références 

Saison de la LAH
LAH